Dans l'État de New York :
 Montagnes Catskill ;
 Catskill, ville ;
 Catskill, village.